Мангкубуми — особый титул, который в Джокьякарте иногда дают наследникам престола. Мангкубуми были:
 Хаменгкубувоно I
 Густи Раден Адженг Нурмалитасари